Una OPV (acrònim de: Oferta Pública de Venda o OPI, Oferta Pública Inicial; en anglès: IPO, Initial public offering) és l'esdeveniment de la primera venda d'accions d'una empresa al mercat d'accions.

El seu principal propòsit per empreses petites o noves és crear inversió per l'expansió de l'empresa. És difícil mesurar l'impacte total d'una OPV (que és com la seva acceptació a la borsa), ja que es reflecteix a tota la borsa. El més espectacular registrat, (encara que pugui pot ser no ser el de major impacte econòmic) va ser l'aparició d'LNUX (Linux) a nasdaq el 9 de desembre de 1999. La pujada de Linux va donar un increment de valor molt important a moltes altres empreses gegantines com Oracle.

Bibliografia 
 
 Invertir en pre OPI

Mercats d'accions